Геннадий Сергеевич Капустин (22 ноября 1958 — 31 августа 2011, Санкт-Петербург, Россия) — советский баскетболист. Рост — 186 см. Разыгрывающий. Мастер спорта международного класса (1981).

Биография 
Выпускник средней школы № 2 города Кузнецка Пензенской области (её же окончила известная баскетболистка Александра Овчинникова), занимался в ДЮСШ № 1.

С 1976 г. выступал за «Спартак» (Ленинград), «Динамо» (Тбилиси). Играл в чемпионате Венгрии.

Окончил Институт физкультуры имени Лесгафта.

Похоронен на новом кладбище пос. Мурино Всеволожского района Ленинградской обл.

Достижения 
 Чемпион Европы 1981
 Серебряный призёр чемпионатов СССР 1976, 1978, бронзовый — 1981
 Обладатель Кубка СССР 1978
 Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР в составе сборной Ленинграда (1983)

Примечания

Источник 
Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224с.

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки сборной СССР по баскетболу
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы Европы по баскетболу
Похороненные в Мурино